Agostino Richelmy – cardinale italiano
Agostino Richelmy – poeta e traduttore italiano
Lorenzo Richelmy – attore italiano
Prospero Richelmy – ingegnere e docente italiano